Rheingold nebo Rhinegold může znamenat:

Umění 
 Das Rheingold (Zlato Rýna) – opera Richarda Wagnera z roku 1869
 Rheingold (album, Grave Digger) – heavymetalové album skupiny Grave Digger z roku 2003
 Rheingold (album, Klaus Schulze) – album skladatele Klause Schulzeho z roku 2008
 Rhinegold (film) – film Niklause Schillinga z roku 1978

Další významy 
 Rheingold (vlak) – západoevropská expresní linka, provozovaná mezi lety 1928–1987